Эфруси: 

 Эфруси, Борис Осипович (1865—1897) — русский экономист и публицист.
 Эфруси, Ева Марковна (1870 — после 1938) — русский историк и педагог.
 Эфруси, Яков Исаакович (Эфрусси; 1900—1996) — советский инженер-изобретатель в области радиотехники и телевидения.

Также 
 Эфрусси